Gejia bezeichnet:

 Gejia (Liuyang) (葛家镇), Großgemeinde der Stadt Liuyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Gejia (Wendeng) (葛家镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wendeng in der chinesischen Provinz Shandong
 Gejia (Suizhong) (葛家满族乡), Nationalitätengemeinde der Manju im Kreis Suizhong in der chinesischen Provinz Liaoning
 Gejia (Volk), ethnische Gruppe in der chinesischen Provinz Guizhou
 die Gejia-Sprache, die Sprache des gleichnamigen Volkes